Sakık ist der Familienname folgender Personen:
 Şemdin Sakık (* 1959), Kommandeur der Volksbefreiungsarmee Kurdistans
 Sırrı Sakık (* 1957), türkischer Politiker